Die Badminton-Juniorenafrikameisterschaft 2016 fand vom 22. bis zum 29. August 2016 in Casablanca statt.

Medaillengewinner

Weblinks 
 https://www.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=F4BDAC65-C887-438F-9C83-A3A20F551AC4

Juniorenafrikameisterschaft 2016
Juniorenafrikameisterschaft 2016
Juniorenafrikameisterschaft 2016
Afrikameisterschaft 2016